Drehvermögen in der Physik und Chemie steht für:
 optisches Drehvermögen, siehe Optische Aktivität

Drehvermögen wird im Maschinenbau verwendet für:
 die maximale Drehzahl 
 das Drehmoment    
 das Kraft- bzw. Drehmomentverhalten des Motors im Drehzahlband, bzw. seine Elastizität.